Evangelista Torricelli (1608, Faenza - 1647, Emília-Romanya), físic i matemàtic italià, conegut per ser l'inventor del baròmetre
 Leopoldo Torricelli (Torí, 1893 – 1930), ciclista italià 
 Moreno Torricelli (Erba, Llombardia, 1970), futbolista i entrenador italià